Giachi - famiglia circense italiana
Giovanni Giachi- architetto, ingegnere e politico italiano
Gloria Giachi - pallanuotista italiana